Strathmore – comune del Canada in Alberta
 Strathmore – CDP degli Stati Uniti in California
 Strathmore – CDP degli Stati Uniti in New Jersey
 Strathmore – grande e ampia valle nella Scozia centro-orientale che si estende da nord-est a sud-ovest tra i monti Grampiani e i Sidlaws
 Strathmore – film del 1915 diretto da Francis J. Grandon